Канкосса или Канкоса — город на юге Мавритании, расположен недалеко от государственной границы с Мали. Население — 11 083 человек (на 2000 год).

Примечания 

Города Мавритании